Municipio de Franconia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Franconia (condado de Chisago, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Chisago.
 Municipio de Franconia (condado de Montgomery, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.